OMCT ist die Abkürzung für:

 Vereine namens Ordo Militiae Crucis Templi, die sich auf den Templerorden berufen
 Organisation Mondiale contre la Torture, die Weltorganisation gegen Folter

OMCT